Carbon est l'équivalent anglais du mot carbone. Ce nom peut aussi désigner :

Toponyme 
 Carbon, un village du Comté de Kneehill situé dans la province canadienne d'Alberta
 Carbon, une ville de l'Indiana, aux États-Unis
 Carbon, une ville de l'Iowa, aux États-Unis
 Carbon-Blanc, une ville de la Gironde en France
 Carbon, une ville du Texas, aux États-Unis

Patronyme 
 Julien Carbon, réalisateur
Cnaeus Papirius Carbo,  appelé aussi en français Papirius Carbon (consul romain -85)
Cnaeus Papirius Carbo, homme politique romain (consul en -113)

Prénom 
 Carbon de Sèze (c. 1972- ), avocat français

Autres 
 Carbon, une interface C permettant le portage d’applications de Mac OS 9 vers OS X ;
 Carbon, un langage de programmation destiné à remplacer C++ lancé par Google en 2022 ;
 Carbon, une revue scientifique de chimie ;
 Need for Speed: Carbon, un jeu de voitures ;
 Carbon copy : terme utilisé en courriel pour désigner la copie d'un texte à un autre destinataire.